L'édition féminine 2020 du tournoi de tennis de Cincinnati se déroule du 22 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie Premier 5 de la saison 2020. Victoria Azarenka remporte le tournoi en simple, Květa Peschke et Demi Schuurs celui en double.
Exceptionnellement en raison de la pandémie de Covid-19 et de la réorganisation du calendrier, le tournoi se déroule au Flushing Meadows-Corona Park à New York, comme l'US Open.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Suissesse Belinda Bencic, de la Néerlandaise Kiki Bertens, de la Française Fiona Ferro, de la Russe Svetlana Kuznetsova, de l'Espagnole Garbiñe Muguruza, de la Tchèque Barbora Strýcová et de la Belge Kim Clijsters. Elles sont respectivement remplacées par Alizé Cornet, Alison Van Uytvanck, Victoria Azarenka, Ajla Tomljanović, Bernarda Pera, Kateřina Siniaková et Daria Kasatkina.

Pendant le tournoi 
Alors qu'elle était qualifiée pour les demi-finales, Naomi Osaka annonce le mercredi  qu'elle se retire du tournoi, réagissant aux tirs d'un policier blanc dans le dos de Jacob Blake, un Afro-Américain de Kenosha (Wisconsin). Dans la foulée, les organisateurs décident de reporter tous les matchs prévus le jeudi au vendredi pour protester contre les inégalités raciales aux États-Unis. Elle revient alors sur sa décision et joue sa demi-finale le vendredi.

Lauréates 
En simple, la Biélorusse Victoria Azarenka profite du forfait de son adversaire, la Japonaise Naomi Osaka, tête de série  et invitée du tournoi, pour remporter son vingt-et-unième titre WTA. Il s'agit de son premier titre depuis 2016, de son  en Premier 5 et de son  à Cincinnati.

En double, Květa Peschke et Demi Schuurs, têtes de série , remportent leur premier titre en collaboration en battant en finale Nicole Melichar et Xu Yifan, têtes de série . Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 

Note : en raison de la pause du circuit WTA causée par la pandémie de Covid-19, les joueuses ne perdent pas de points en cas de moins bon résultat qu'en 2019.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (ATP 2020)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2020 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2020
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2020
Sport aux États-Unis en août 2020
Tennis en août 2020